Willen steht für
 Wille, ein die Handlungen bestimmendes Streben
 Willen (Wittmund) ein Ortsteil der Stadt Wittmund
 Willen (Milton Keynes) ein Distrikt von Milton Keynes, England

Willen ist der Familienname folgender Personen:
 Drenka Willen (* 1928), US-amerikanische Verlagslektorin
 Paul Willen (1928–2022), US-amerikanischer Architekt
 Peter Willen (* 1941), Schweizer Maler und Objektkünstler

Siehe auch:

 Willén